Вохо́мское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Вохомском районе Костромской области.

Административный центр — посёлок Вохма.

История 
Вохомское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения 

Деревня Щипицыно, присоединённая в 1987 году к посёлку Вохма, в 2013 году вновь выделена в самостоятельный населённый пункт и включена в состав сельского поселения.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Вохомского района
Сельские поселения Костромской области